Csehország
 Brodek u Konice, település a Prostějovi járásban
 Brodek u Prostějova, település a Prostějovi járásban
 Brodek u Přerova, település a Přerovi járásban
 Brodek, Dětenice településrésze a Jičíni járásban
 Brodek, Úhlejov településrésze a Jičíni járásban